Иван Кольцов-Мосальский:

 Кольцов-Мосальский, Иван Владимирович (? — после 1611) — стольник и воевода.
 Кольцов-Мосальский, Иван Михайлович (?—1707) — голова, воевода и генерал-поручик.